Amador de Guarda, eremita portuguès que visqué en data indeterminada
 Amadeu de Portugal noble portuguès del s. XV, fundador de l'orde dels amadeïtes